Дми́трий Дя́гилев: 
 Дягилев, Дмитрий Александрович (род. 1973) — российский боксёр;
 Дягилев, Дмитрий Васильевич (1773—1823) — русский поэт, художник и музыкант.